Едеґор, або Едегор () — норвезьке прізвище.

 Генрік Едеґор
 Мартін Едеґор

Норвезькі прізвища